

Горбуновка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Горбуновка — селище, Чамзінський район, Мордовія